Le mot hébergement peut désigner :
 hébergement, une forme de logement temporaire dont a besoin toute personne en déplacement ;
 hébergement, l'action de mettre provisoirement un logement à la disposition d'une personne dans le besoin.

Lieu: souvent c'est dans un hôtel

Voir aussi

Articles connexes 

 Hébergement web (aussi appelé hébergement Internet), une prestation informatique proposant à la location un ordinateur connecté à Internet, généralement pour y héberger un site web
 Site d'hébergement de fichiers, un site web qui permet à des utilisateurs d’y héberger des fichiers (certains sites hébergent tous les types de fichiers, d'autres se spécialisent dans un type de fichiers : vidéos, photographies, ou autres)